Юлиус Весс (; 5 декабря 1934 — 8 августа 2007) — австрийский физик. Является одним из авторов (с Бруно Зумино) гипотезы о суперсимметрии. Лауреат медали им. Макса Планка, медали Вигнера, Премии имени Лейбница, премии Хайнемана.

Член-корреспондент Австрийской академии наук, член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», член Баварской академии наук, почётный член Австрийского физического общества.

Биография 
Юлиус Весс родился 5 декабря 1934 года в маленьком австрийском городке Обервёльц-Штадт. В 1957 году окончил Венский университет. Во время последипломного образования работал в ЦЕРНе, после — в Нью-Йоркском и Вашингтонском университетах. Затем долгое время преподавал теоретическую физику в нескольких немецких университетах.

После выхода на пенсию в 2002 году работал в DESY. Умер 8 августа 2007 года в Гамбурге.

Награды 
 Премия имени Лейбница (1986)
 Медаль им. Макса Планка (1987)
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики (1988)
 Медаль Вигнера (1992)
 Премия Макса Планка (1992).

Почётные звания 
 Почётный доктор Берлинского университета имени Гумбольдта (2005)
 Почётный член Австрийского физического общества (2005)

Премия Юлиуса Весса 
Начиная с 2008 года Технологический институт Карлсруэ ежегодно вручает премию Юлиуса Весса.

Лауреаты премии Юлиуса Весса 
Список лауреатов: 
 2008: Фрэнк Вильчек
 2009: Джон Эллис (англ.)
 2010: Валерий Рубаков
 2011: Гвидо Альтарелли
 2012: Петер Йенни (нем.) и Мишель Делла Негра (нем.)
 2013: Такааки Кадзита
 2014: Аркадий Вайнштейн
 2015: Лиза Рэндалл
 2016: Роберт Кланнер
 2017: Фрэнсис Хальцен

Литература

Примечания

Ссылки 
 Zum Tode von Prof. Dr. Julius Wess
 Julius Wess, 72, Theoretical Physicist, Is Dead

Физики XX века
Физики XXI века
Награждённые медалью имени Макса Планка
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области математической физики
Лауреаты премии имени Лейбница
Члены Леопольдины
Члены Баварской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Физики-теоретики Австрии
Лауреаты премии имени Н. Н. Боголюбова
Почётные доктора Венского университета